Лямца:
 Лямца — село в Онежском районе Архангельской области.
 Лямца — река на северо-западе России, протекает в Архангельской области.